Ста́рый Сиба́й () — село в Баймакском районе Башкортостана, административный центр Сибайского сельсовета.

Географическое положение 
Расположено на юго-востоке республики, у горы Айсувак хребта Ирендык Южного Урала, в 450 км на северо-запад от республиканского центра Уфы, в 100 км от Магнитогорска и в 6 км от города Сибая.

Расстояние до:
 районного центра (Баймак): 35 км,
 железнодорожной станции Сибай: 6 км.

История 

В 4-м томе рукописной книги «Асар» Ризаитдина Фахретдинова приведен малоизвестный и уникальный вариант шежере башкир племени Бурзян. Уникальность его состоит в том, что в нем, в отличие от всех известных вариантов шежере бурзян, впервые обнаруживается имя Атайсал: Атайсал сын Кулсары сына Кутлуяра сына Тимеркарабуги сына Бишкурта сына Бурангул князя сына Туйна бия сына Урал бия сына Бурзян бия сына Бикбулат бия [16]. Таким образом, шежере указывает на то, что Атайсал являлся реальным человеком и был потомком биев и князей. Это небольшое шежере содержит весьма ценные данные о потомках Атайсала: Атайсал – Кильдесура – Утяб – Назармамет – Касай – Рысмухамед – Алтынсура – Мухамет. Обратим внимание на то, что из всех опубликованных вариантов шежере бурзян до сих пор были известны только два сына Кутлуяра: Янсары и Байсары. Исходя из шежере Р. Фахретдинова, можно утверждать, что у Кутлуяра был и третий сын – Кулсары, от которого родились Атайсал и его потомки. Выходит, что полное имя Атайсала звучало так: Атайсал сын Кулсары сын Кутляра (или Атайсал Кулсаринович Кутлуяров). Достоверность данных в этом шежере доказывается и фактически: Во-первых, носители имен последних трех поколений, приведенных в нем, были реальными личностями. По VIII и IX ревизиям, потомки Атайсала Рысмухамед, Алтынсура и Мухамет проживали в д. Юлдашево 10-го Башкирского кантона 31-й юрты (по VIII ревизии 1834 г.: д. Юлдашево 9-го Башкирского кантона, 31-й юрты Бурзянской волости Байсаринской тюбы, ныне – д.Юлдашево Федоровского района РБ – Ф.С.). Алтынчура Рысмухаметов жил в 1780-1842 гг. [17]. Во-вторых, по VII ревизии (1816 г.), в д. Юлдашево проживали дети Касая, праправнука Атайсала: Ишмухамет, 65 лет, Альмухамед, 56 лет, Буляк, 55 лет, Кинзябай, 47 лет, Мухамет, 30 лет и Мурзабай, 25 лет Касаевы [18]. 

Согласно «Шежере рода Ялан-Бурзян» и исследованиям А.З. Асфандиярова, д. Юлдашево основана башкирами Бурзянской волости, вышедшими из «места близ оз. Кушкуль на Ирандыке». По данным информатора А. Иткулова, Кушкуль (Двойное озеро) – это другое название озеро Талкас, так его именовали по причине его свойства раздваиваться на два водоема, разделенных узким перешейком в годы убывания в нем воды. 

Основано в 1663 году переселенцами из селения Саньяп на восточном склоне хребта Ирендык, с 1798 по 1831 годы в деревне Сибаево находилась штаб-квартира начальника 6-го кантона Башкиро-мещерякского войска.

Сибай образовано путём присоединения к арабскому слову "сиба", что в переводе означает любовь, молодость, тюркского призывно-обращательно-повелительного аффикса "-ай".

Население

Известные жители 
Якупов, Гильман Гирфанович (1925—2012) — первый секретарь Хайбуллинского райкома КПСС (1962—1980), Герой Социалистического Труда (1971).

Примечания

Ссылки 
 Официальный сайт Баймакского района Башкортостана
http://ufagen.ru/places/baymakskiy/Sibay1.html
http://urgaza.ru/library-portal/articles/292/1844/

Населённые пункты Баймакского района